2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska u sezoni 2016./17. predstavlja 2. rang županijske lige u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  Sudjelovalo je 20 klubova u dvije skupine, a prvaci su bili Trnski iz Nove Rače u skupini Jug i TOSK iz Tuka u skupini Sjever.

Jug

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo)

Izvori:

Sjever

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo)

Izvori:

Poveznice 
 Nogometni savez Bjelovarsko-bilogorske županije
 2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska Jug 2016./17. 
 2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska Sjever 2016./17. 
 2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska
 1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2016./17.
 3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2016./17.

Izvori 
 nsbbz.hr, 2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska Jug 2016./17. , pristupljeno 9. lipnja 2017.
 nsbbz.hr, 2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska Sjever 2016./17. ,  pristupljeno 9. lipnja 2017. 
 nsbbz.hr, glasila Nogomet - 2016. godina , pristupljeno 9. lipnja 2017. 
 nsbbz.hr, glasila Nogomet - 2017. godina , pristupljeno 9. lipnja 2017. 
 nsbbz.hr, Nogomet - službeno glasilo NS Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 22/17, objavljeno 7. lipnja 2017., preuzeto 9. lipnja 2017. 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 6. rang - 2. ŽNL
 

 

2016-17
Bjelovarsko-bilogorska-2